Le mot français monte est un nom désignant l'action par un humain de monter sur un animal, ou par un mâle de monter sur une femelle (accouplement).

Dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien et le portugais, le mot monte signifie « mont, montagne ».

Culture et société 
 Un animal de monte est un animal domestique pouvant être monté par une ou plusieurs personnes pour se faire transporter ou pour effectuer un .

Anthroponyme

Patronyme 
 Urvin Monte (1981-) est un acteur et chanteur néerlandais.

Pseudonyme 
 Monté est le pseudonyme de Romain Filstroff, un vidéaste de vulgarisation linguistique, créateur de la chaine Youtube « Linguisticae ».

Toponyme

Argentine 
 Monte ou San Miguel del Monte, une localité située dans la province de Buenos Aires, chef-lieu du partido ci-dessous ;
 le partido de Monte, un partido (arrondissement) de la province de Buenos Aires ;
 Le désert du Monte, une région aride au pied des Andes ;

Brésil 
  ;
 Monte Alto, une municipalité de l'São Paulo ;
 Monte Aprazível, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Monte Azul Paulista, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Monte Azul, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Monte Belo do Sul, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Monte Belo, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Monte Carlo, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Monte Carmelo, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
  ;
 Monte das Gameleiras, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Monte do Carmo, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Monte Formoso, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Monte Mor, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Monte Negro, une municipalité de l'État du Rondônia ;
  ;
 Monte Sião, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Nova Monte Verde, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;

Espagne 
 Monte, une commune de Cantabrie ;
 Monte, un quartier d'Arratzu, dans la communauté autonome du Pays basque ;

France 
 Monte, une commune de la Haute-Corse ;

Italie 
Monte Argentario, 
Monte Castello di Vibio, 
Monte Cavallo, 
Monte Cerignone, 
Monte Colombo, 
 Monte Compatri, une commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale, dans la région Latium, en Italie centrale ;
Monte Cremasco
 Monte Porzio, une commune de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches en Italie ;
 Monte Porzio Catone, une commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale, dans la région du Latium, en Italie centrale ;

Portugal 
 Monte, une freguesia de la ville de Funchal (Madère) ;

Sao Tomé-et-Principe 
 Monte Alegre, une localité située au nord-ouest de l'île de Principe ;

Suisse 
 Monte, une commune du canton du Tessin ;

Venezuela 
 .

Voir aussi